Американо-ливанские отношения — двусторонние отношения между Ливаном и США. Ливан имеет посольство в Вашингтоне (США), а США своё посольство в Бейруте (Ливан). Дипломатические отношения между странами были установлены в 1946 году.

История 
Соединенные Штаты, наряду с международным сообществом, поддерживает полную реализацию резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе: разоружение всех ополченцев и развертывание ливанских вооружённых сил на всей территории Ливана. Соединенные Штаты считают, что мирный, процветающий и стабильный Ливан может внести важный вклад в достижении всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

США участвуют в программе помощи, реабилитации и восстановления Ливана: с 1975 по 2005 год выделили более 400 млн долларов США для этой страны.

См. также 
 Список дипломатических миссий Ливана

Ссылки 

 US State Department — History of Lebanon-U.S. relations 
 Embassy of Lebanon — Washington, DC 
 Embassy of U.S.A. — Beirut 
 Lebanon: Background and U.S. Policy 

Ливан
США